Чемпионат мира по русским шашкам  среди женщин 2009 года прошёл с 28 июня по 8 июля во дворце культуры города Рубежное, Украина.

Приняло участие 26 спортсменок, в том числе впервые из Анголы.

В финале участвовали представительницы трех стран: три из России, четыре из страны-хозяйки. Чемпионка: Юлия Макаренкова (Харьков, Украина), серебро — Н. Фёдорова (Россия), бронза — В. Мотричко (Украина).

Главный судья - Ярославцев А. И.

Система проведения 

Соревнования проводятся по русской версии c жеребьевкой начальных ходов, согласно таблице ФМЖД. В 1,2 турах предварительного этапа жеребьевка осуществляется согласно рейтингов участниц.

Чемпионат по классической программе проводится в два этапа. На первом этапе по швейцарской системе в 7 туров по результатам микроматчей определяются места участниц для комплектования финальных восьмерок 1-8, 9-16, 17-24 и т.д. Все места после предварительного этапа определяются согласно пункта 3.3. Однако, в случае дележа 1-9 и т.д. мест для определения первой восьмерки проводится дополнительный турнир с контролем молниеносной игры. В случае дележа 8-го места для определения первой финальной восьмерки проводятся дополнительные соревнования среди участниц дележа, к которым допускается равное количество претенденток от 8 места и выше и от 9 и ниже. Дополнительные соревнования проводятся по молниеносной игре: при двух участницах – матч из трех микроматчей и далее по необходимости – 5 микроматчей до первой победы; при четырех и более – круговой турнир, согласно пункту 3.3.

Турниры за 1-8, 9-16, 17-24 и т.д. пройдут без зачета очков предварительного этапа.

3.2а Чемпионка Мира, призеры чемпионата и все последующие места определяются по наибольшей сумме набранных очков в финале. В случае равенства очков у двух спортсменок, делящих первое место – по результатам дополнительного матча, состоящего из 3-х микроматчей. Если после этого матча равенство сохранилось – то соперницы играют до первой победы в микроматче. Если после пяти матчей равенство сохранилось, преимущество получает участница, набравшая наибольшую сумму очков по итогам первого и второго этапа. При равенстве этих показателей преимущество получает участница, имеющая наименьшую сумму мест двух этапов. При равенстве и этих показателей – имеющая более высокое место на любом этапе соревнований.

3.2б В случае дележа первого места тремя и более спортсменками места распределяются в дополнительном турнире в один круг. Если после дополнительного турнира возникнет новый дележ первого места, то участницы дележа, занявшие два более высоких места по итогам финального турнира играют дополнительный матч из 3 микроматчей, а далее микроматчи до первой победы, но не более 5 микроматчей и т.д. (смотри п. 3.2а).

3.3. Принцип распределения мест в турнире

Предварительный этап 

 количество очков;
 система коэффициентов Солкофа;

Финальный турнир 

 количество очков;
 коэффициент Шмульяна;
 личная встреча;
 количество выигранных микроматчей;

Контроль времени 

 45 минут на партию каждой участнице плюс 30 секунд на ход (система Фишера)-в основном турнире;
 3 минуты на партию каждой участнице плюс 3 секунды на ход (система Фишера) – в дополнительных матчах и турнирах.
 Перерыв между партиями микроматча – 5 минут.

Участницы основного турнира

Украина 

 Макаренкова Юлия, мгр
 Мотричко Виктория, мгр
 Короткая Елена, мм
 Ольга Рейниш, мгр
 Чижевская Надежда, мф
 Зейналова Диана

Израиль 

 Александрова Зинаида

Молдова 

 Миськова Елена, мгр
 Романская Юлия, мм

Беларусь 

 Новицкая Марина, мф
 Федорович Дарья,

Латвия 

 Пиронен Регина, мф

Ангола 

 Самбиньел Сабрина

Россия 

 Елагина Анна
 Кириллина Степанида, мф
 Лубчинская Елена, мф
 Медведева Татьяна,
 Морозова София, мф
 Мосалова Юлия, мг
 Платонова Ирина, мф
 Саршаева Жанна, мг
 Тюрина Мария,
 Федорова Наталия, мм
 Чупрова Анна
 Шестакова Наталия, мф

Болгария 

 Гайдаржи Марьяна

Польша 

 Пивоварска Катажина

Полуфинал 

с 28 июня по 2 июня проходил первый этап чемпионата мира , где приняли участие 26 спортсменок из 9 стран. Россия делегировала 12 шашисток - такого в истории шашечного спорта никогда не было.

Дополнительный турнир за выход в финал 

Прошёл 2 июля.

Финал 

Финал прошёл 3 — 6 июля.

Состав судейской коллегии 

Главный судья, арбитр ФМЖД Ярославцев Анатолий Иванович

Заместитель главного судьи международный арбитр Михайловский Анатолий Александрович

Главный секретарь, международный арбитр Балтажи Константин Георгиевич

Заместитель главного секретаря Задорожний Василий Юрьевич

Судьи Доронин Анатолий Степанович

Клепаков Николай Антонович

Ссылки 
 Сайт турнира

Международные спортивные соревнования в Рубежном
Международные соревнования по шашкам на Украине
2009 год в шашках
2009
Июнь 2009 года
Июль 2009 года
Чемпионаты мира на Украине
Спорт на Украине в 2009 году